Heßlingen ist der Name folgender Ortschaften:
Heßlingen (Wolfsburg), ein Stadtteil der kreisfreien Stadt Wolfsburg, Niedersachsen
Heßlingen (Hessisch Oldendorf), ein Stadtteil der Stadt Hessisch Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen